Carl Fanini - singer, songwriter
 Carl – variante del nome proprio di persona Carlo
 Carl – personaggio della serie animata Aqua Teen Hunger Force
 Carl – personaggio della serie animata I Griffin
 Carl – personaggio della serie animata I Simpson
 Carl – personaggio della serie animata Yin Yang Yo!
 Carl – comune della Georgia, Stati Uniti d'America
 Howie Carl – cestista statunitense
 Renée Carl – attrice e regista francese
 Carl – antagonista dell'Era glaciale e amico di Frank.

Pagine correlate 
 Karl